Lioscincus novaecaledoniae är en ödleart som beskrevs av  Parker 1926. Lioscincus novaecaledoniae ingår i släktet Lioscincus och familjen skinkar. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Skinkar
novaecaledoniae